Hainfeld est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Hainfeld, ville de l'arrondissement de la Route-du-Vin-du-Sud en Rhénanie-Palatinat
Une Ortsteil de Stolberg en Saxe-Anhalt
Une Ortsteil de Birgland en Bavière

Hainfeld, ville du District de Lilienfeld en Basse-Autriche
Le château de Hainfeld, situé à Feldbach en Styrie